Силезавриды  — возможное семейство или безранговая клада динозавриформ триасового периода. Хотя первоначально силезавриды считались сестринской по отношению к динозаврам группой, некоторые последующие анализы восстановили их в качестве грады птицетазовых динозавров. Если результаты этих анализов верны, то в соответствии с принципами кладистической классификации данный таксон не может считаться валидным. 

По-видимому, были растительноядными или, возможно, всеядными животными. Как показывает содержание копролитов, некоторые силезавриды, такие как силезавр, возможно, были насекомоядными, питаясь избирательно мелкими жуками и другими членистоногими.

Систематика 
Таксон описан палеонтологом Максом Лангером и коллегами. Они определили его как отраслевую кладу архозавров, более близкую к Silesaurus opolensis, чем к Heterodontosaurus tucki или Marasuchus lilloensis. В то же время другая группа учёных независимо назвала силезавридами узловую кладу, состоящую из Lewisuchus, силезавра, их последнего общего предка и всех его потомков. В настоящее время оба определения охватывают одну и ту же группу животных. В более поздней работе Стерлинга Несбита и коллег (2010) было отмечено, что более раннее определение было дано Лангером и коллегами, но не включало в себя диагноз, и поэтому не достаточно для созданию ранжированного названия ранга семейства в соответствии с МКЗН. Поэтому семейство силезаврид приписывают Несбиту и коллегам (2010), в то время как клада силезаврид приписывается Лангеру и коллегам (2010).

Возраст ископаемых остатков колеблется от анизийского до норийского ярусов триасового периода, приблизительно от 242 до 201,6 млн лет назад. Кладограмма, приведённая ниже, основана на филогенетическом анализе базальных орнитодир, проведённом Кристианом Каммерером, Стерлингом Несбитом и Нилом Шубиным (2012) с терминологией клады по Кау (2018) и Мартцу и Смоллу (2019).

Большой филогенетический анализ ранних динозавров и прочих динозавроморф, выполненный Мэттью Бароном, Дэвидом Норманом и Полом Бареттом (2017), восстановил силезаврид как монофилетическую группу, сестринскую динозаврам. Также в ходе исследования род Agnosphitys был восстановлен как представитель силезаврид, близкий к Lewisuchus и к, по всей видимости, синонимичному первому Pseudolagosuchus.

Примечания 

 
†